est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide docosapentaénoïque
 acide clupanodonique ou acide (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaénoïque, numéro CAS 
 acide d'Osbond ou acide (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaénoïque, numéro CAS